Schmitz-Scholl ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Schmitz-Scholl (1862–1942), deutscher Verwaltungsjurist

 Karl Schmitz-Scholl senior (1868–1933), deutscher Unternehmer
 Karl Schmitz-Scholl junior (1896–1969), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Schmitz-Scholl senior (1831–1887), deutscher Kaufmann und Gründer des Unternehmens Tengelmann
 Wilhelm Schmitz-Scholl junior (1861–1927), deutscher Unternehmer